Der Porsche Tennis Grand Prix 2007 war die 2. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Stuttgart. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 1. bis zum 7. Oktober 2007 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin gegen Tatiana Golovin mit 2:6, 6:1 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke und Rennae Stubbs mit 65:7 und 7:64 und 10:2  gegen Chan Yung-jan und Dinara Safina.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Stuttgart